Алексей Костылев:
 Костылев, Алексей Александрович (род. 1951) — советский хоккеист.
 Костылев, Алексей Константинович (1924—2010) — советский лыжник.
 Костылев, Алексей Николаевич (1914—1989) — советский футболист и тренер.